Alcazareño – abitanti di Alcázar del Rey
Alcazareño – abitanti di Los Alcázares